Gmina Dębno bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Dębno (Powiat Brzeski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Gmina Dębno (Powiat Myśliborski) (dt. Neudamm), eine Stadt-und-Land-Gemeinde in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Dębno